Ricardo Arias puede referirse a:

 Ricardo Penella Arias, futbolista español;
 Ricardo Arias, periodista deportivo argentino;
 Ricardo Arias, revolucionario independentista panameño;
 Ricardo Arias Calderón, profesor universitario y político panameño;
 Ricardo Arias Espinosa, presidente de Panamá (1955-1956); o
 Ricardo Arias Mora, político colombiano.
 Ricardo Arias y Arias, filólogo y crítico literario español.